Il doppio del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christian Miniussi e Diego Pérez che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Patricio Arnold 4-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (semifinali)
 Juan-Ignacio Garat /  Daniel Orsanic (primo turno)

 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (finale)
 Christian Miniussi /  Diego Pérez (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1995